Brownson è un cognome che può riferirsi alle seguenti persone:

 Carleton Lewis Brownson (1866-1948) – educatore statunitense 
 Charles B. Brownson (1914-1988) – politico statunitense
 Derry Brownson (n. 1970) – musicista inglese
 James I. Brownson (1817-1899) – religioso ed accademico statunitense
 John W. Brownson (1807-1860) – politico statunitense
 Mark Brownson (n. 1975) – giocatore di baseball statunitense 
 Nathan Brownson (1742-1796) – medico e politico statunitense
 Orestes Brownson (1803-1876) – filosofo e scrittore statunitense
 Orestes A. Brownson (1828-1892) – editore ed educatore statunitense